La Coupe d'Azerbaïdjan de football (en tant qu’État indépendant) a été créée en 1992.

Histoire

Palmarès 
{| class="wikitable alternance" style="text-align:left; font-size:95%"
|-
!Saison
!Vainqueur
!Score
!Finaliste
|-
|1992
|İnşaatçı Bakou 
|2 - 1 
|Kur Mingechaur 
|-
|1993
|Qarabağ FK 
|1 - 0  
|İnşaatçı Sabirabad
|-
|1993-1994
|Kapaz Gandja 
|2 - 0
|Xəzər Lənkəran
|-
|1994-1995
|Neftchi Bakou
|1 - 0
|Kur Mingechaur
|-
|1995-1996
|Neftchi Bakou (2)
|3 - 0
|Qarabağ FK
|-
|1996-1997
|Kapaz Gandja (2)
|1 - 0
|Khazri Buzovna
|-
|1997-1998
|Kapaz Gandja (3)
|2 - 0
|Qarabağ FK
|-
|1998-1999
|Neftchi Bakou
|0 - 0 (5 - 4 )
|FK Shamkir
|-
|1999-2000
|Kapaz Gandja (4)
|2 - 1
|Qarabağ FK
|-
|2000-2001
|Shafa Bakou 
|2 - 1
|Neftchi Bakou (3)
|-
|2001-2002
|Neftchi Bakou (4)
|3 - 0forfait
|FK Shamkir
|-
|2002-2003
|colspan="3" align=center|Non-jouée
|-
|2003-2004
|Neftchi Bakou (5)
|1 - 0 
|FK Shamkir
|-
|2004-2005
|FK Bakou 
|2 - 1|Inter Bakou
|-
|2005-2006
|Qarabağ FK (2)
|2 - 1
|Karvan Yevlax
|-
|2006-2007
|Xəzər Lənkəran|1 - 0
|MKT Araz Imisli
|-
|2007-2008
|Xəzər Lənkəran (2)
|2 - 0 
|Inter Bakou
|-
|2008-2009
|Qarabağ FK (3)
|1 - 0
|Inter Bakou
|-
|2009-2010
|FK Bakou (2)
|2 - 1 
|Xəzər Lənkəran
|-
|2010-2011
|Xəzər Lənkəran (3)
|1 - 1 (4 - 2 )
|Inter Bakou
|-
|2011-2012
|FK Bakou (3)
|2 - 0
|Inter Bakou
|-
|2012-2013
|Neftchi Bakou (6)
|0 - 0 (5 - 3 )
|Xəzər Lənkəran
|-
|2013-2014
|Neftchi Bakou (7)
|1 - 1 (3 - 2 )
|FK Qabala
|-
|2014-2015
|FK Qarabağ (4)
|3 - 1
|Neftchi Bakou
|-
|2015-2016
|FK Qarabağ (5)
|1 - 0 
|Neftchi Bakou
|-
|2016-2017
|FK Qarabağ (6)
|2 - 0
|FK Qabala
|-
|2017-2018
|Keşla FK|1 - 0
|FK Qabala
|-
|2018-2019
|FK Qabala|1 - 0
|FK Sumgayit
|-
|2019-2020
|colspan=3 align=center|Compétition abandonnée en raison de la pandémie de Covid-19.
|-
|2020-2021
|Keşla FK (2)
|2 - 1
|FK Sumgayit
|-
|2021-2022
|FK Qarabağ' (7)
|1 - 1 (4 - 3 )
|Zirə FK
|}

 Bilan par club 
Les clubs en itallique'' sont aujourd'hui inactifs.

Source

Notes et références